Henry Herbert (1594–1673) – angielski polityk, parlamentarzysta z Bewdley i Montgomery
 Henry Herbert (1654–1709) – angielski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Bewdley i Worcester, 1. baron Herbert of Chirbury
 Henry Herbert (zm. 1738) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Bewdley, 2. baron Herbert of Chirbury
 Henry Herbert (1741–1811) – brytyjski arystokrata, 1. hrabia Carnarvon
 Henry Herbert (1772–1833) – brytyjski arystokrata, 2. hrabia Carnarvon
 Henry Herbert (1800–1849) – brytyjski arystokrata, 3. hrabia Carnarvon
 Henry Herbert (1831–1890) – brytyjski arystokrata, 4. hrabia Carnarvon
 Henry Herbert (1898–1987) – brytyjski arystokrata, 6. hrabia Carnarvon
 Henry Herbert (1924–2001) – brytyjski arystokrata, 7. hrabia Carnarvon

Zobacz też 
 Henry Herbert Donaldson